ATL pode significar:

 Active Template Library, uma série de classes da Microsoft
 Algar Telecom Leste, ex-empresa brasileira de telecomunicações
 Acrônimo de três letras, um tipo de acrônimo
 Rede Atlântida, rede de rádios, conhecida pela sigla ATL

Desambiguação